Моско́вское шоссе́ — часть федеральной трассы , проходящая в городе Самара. Занимает 9-е место среди самых длинных улиц России согласно исследованию «Яндекса» по данным Яндекс.Карт в 2017 году.

История 

Как шоссе существует с 1903 года; на городском плане 1910 года оно отмечено как «дорога в село Семейкино» длиной в 21 версту.

Прежние названия — Шоссейная дорога, Семейкинское шоссе. На месте нынешнего кольца у Центрального автовокзала был мост через овраг. Ещё три моста были через овраги на участке около Парка имени Юрия Гагарина.

По генплану 1940 года Семейкинское шоссе с продолжением до Вокзальной (ныне — Комсомольской) площади должно было стать центральной транспортной осью города. Но Великая Отечественная война спутала все планы, в те годы активно развивался район Безымянка, а к развитию главного городского шоссе вернулись позже — в 1960-х годах.

В 1967 году улицу переименовали в Московское шоссе.

Трассировка 

Московское шоссе считается главной автомагистралью города. Шоссе длиною более 16 километров пересекает Самару с юга на север, проходя по территории следующих районов города:
 граница Ленинского и Октябрьского районов
 Октябрьский район
 Промышленный район
 Кировский район
 Красноглинский район

Пересечения 
Пересечения Московского шоссе с крупными улицами города (с юга на север):
 Мичурина улица
 Киевская улица
 Улица Луначарского (с одной стороны) — улица Юрия Гагарина (с другой стороны); кольцевая развязка.
 Проспект Масленникова
 Революционная улица
 улица Врубеля
 Улица Авроры (разрезное кольцо)
 Советской Армии улица
 Улица 22-го Партсъезда (разрезное кольцо)
 Ново-Вокзальная улица
 Проспект Кирова (двухуровневая развязка)
 Улица Георгия Димитрова
 Ташкентская улица
 Дальняя
 Алма-Атинская улица
 Ракитовское шоссе / Волжское шоссе (двухуровневая развязка)
 Красноглинское шоссе
 Далее — выход на

Маломосковская улица 
Маломосковская улица — неофициальное название дополнительной проезжей части с односторонним автомобильным движением, проходящей вдоль четной стороны Московского шоссе от улицы Луначарского до улицы Врубеля. Территория между основной проезжей частью Московского шоссе и Маломосковской улицей представляет собой зелёную зону с некоторым количеством малоэтажных строений.

Транспорт 

 Автобусные маршруты — 1, 2, 14, 22, 23, 24, 30, 34, 37, 41, 47, 51, 55, 68, 67
 Троллейбусные маршруты — 4, 4к, 12, 15, 17, 19, 20.
 Маршрутные такси — 23, 44, 98, 137, 211, 230, 259, 278, 268, и др.
 Метрополитен — Московская (работает), Московская-2 (планируется).

Трамвайные пути пересекают Московское шоссе в трёх местах:
 по 4-му проезду (маршруты 2, 4, 13 и 23)
 по улице Ново-Вокзальной (маршруты 7, 11, 12, 19в, 20, 20к )
 по улице Ташкентской (маршруты 21, 22, 24, 25).

Здания и сооружения 

 Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва
 Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики

Памятники и монументы 
 Памятник самолёту Ил-2 (пересечение Московского шоссе и проспекта Кирова). Настоящий самолёт-штурмовик, построенный в Куйбышеве на авиационном заводе № 18, сбитый в бою. Один из символов города, популярное место остановки свадебных кортежей.
 Легенда «МегаФона» в Самаре напротив центрального офиса Поволжского филиала ОАО «МегаФон» (Московское шоссе, 15)
 Макет космического челнока «Буран» установлен в октябре 1997 года в честь 55-летия Самарского государственного аэрокосмического университета около одного из его корпусов (Московское шоссе, 34).

См. также 
 Вторая линия Самарского метрополитена

Источники

Ссылки 
 Московское шоссе на сервисе Яндекс.Панорамы.
 Фотография улицы 40-х годов